Cette page contient les pages d'homonymie de Age of Consent et The Age of Consent.

Littérature 

 , roman autobiographique de Norman Lindsay publié en 1938
 , roman de Joanne Greenberg sorti en 1987
 , roman de l'écrivain américain Geoffrey Wolff publié en 1995
 , livre de Robert H. Knight publié en 1998
 , livre de George Monbiot publié en 2003

Cinéma 

 , film en noir et blanc de Gregory La Cava sorti en 1932
 , film australien de Michael Powell, sorti en 1969

Musique

Groupe 

 Age of Consent, groupe d'indie pop anglais

Album 

 , premier album du groupe de synthpop Bronski Beat sorti le 
 , album de Virgin Steele sorti en

Chanson 

 , chanson de  sortie en 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti en 1995